CISL est un sigle qui peut désigner :
 La Confédération internationale des syndicats libres, union syndicale internationale.
 La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ou Confédération italienne des syndicats de travailleurs, confédération syndicale italienne.